

Geografia 
 Os – ex comune norvegese della contea di Hordaland
 Os – comune della contea di Innlandet in Norvegia
 Os – comune della contea di Vestland in Norvegia
 Os – località del comune di Halden in Norvegia
 Os-Marsillon – comune dei Pirenei Atlantici in Francia
 Os Blancos – comune della Galizia]in Spagna
 Os de Balaguer – comune della Catalogna in Spagna
 Os de Civís – entità municipale decentralizzata del comune di Les Valls de Valira in Spagna
 Oš – città del Kirghizistan

Sigle 
 Oculus sinister – occhio sinistro nell'esame dell'acutezza visiva
 Open source
 Operating System – sistema operativo
 Ordine di Santiago – antico ordine monastico-militare
 Organisation Spéciale – Organizzazione Speciale, parallela al partito MTLD nell'Algeria coloniale
 Organizzazione Sildacale
 Compagnie de l'Ouest-Suisse – società ferroviaria svizzera

Alfabeti 
 Ós – runa dell'alfabeto Fuþorc

Chimica 
 Os – simbolo chimico dell'osmio

Codici 
 OS – codice vettore IATA di Austrian Airlines
 os – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua osseta
 OS – codice ISO 3166-2:NA di Osmusati (Namibia)
 OS – codice ISO 3166-2:NG di Osun (Nigeria)

Informatica 
 -Os – parametro di CFLAGS

Latino 
 Os, oris – bocca. Solitamente usato nella locuzione per os: somministrazione orale.

Statistica Sanitaria 

 OS – Overall Survival (Sopravvivenza complessiva)

Targhe 

 OS – targa automobilistica di Osijek (Croazia)
 OS – targa automobilistica di Osnabrück (Germania)
 OS – vecchia targa automobilistica di Ostrava (Repubblica Ceca)

Altri progetti